Le tournoi de tennis du Maroc 2008 s'est déroulé du 19 au  à Casablanca.

Faits marquants 
 Gilles Simon remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Julien Benneteau. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Albert Montañés et Santiago Ventura s'imposent en finale face à James Cerretani et Todd Perry. Il s'agit du premier titre en double pour Montañés et du  pour Ventura.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Maroc (WTA 2008)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2008
Tennis masculin en 2008
Sport au Maroc en 2008
Tennis en mai 2008